Panorama (Grieks: παν (pan) = alles, ὁραμα (horama) = schouwspel) komt voor in de volgende betekenissen:
 Panorama (representatie) - een groothoekige representatie
 Panorama (schilderij) - een schilderij dat aan de binnenkant van een cirkelvormig doek is geschilderd, meestal doorlopend in een gearrangeerde voorgrond. Voorbeelden zijn:
 Panorama Mesdag - een cilindervormig schilderij van ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter
 Panorama Tulipland-een cilindervormig schilderij (Bollenstreek) van 4 meter hoog 63 meter lang
 Panorama (gebouw) - een gebouw om een panoramaschilderij tentoon te stellen
 Panorama (Nederlands tijdschrift) - een Nederlands tijdschrift
 Panorama (Belgisch tijdschrift) - een voormalig Vlaams tijdschrift
 Panorama (VRT) - een Vlaams televisieprogramma
 Panorama (BBC) - een Brits televisieprogramma
 Uitzicht - een uitzicht op (meestal) een landschap
 Panorama (São Paulo) - een gemeente in de Braziliaanse microregio Dracena
 Panorama (Thessaloniki) - een gemeente in Griekenland
 Panorama (The Cars), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband The Cars uit 1980

Zie ook 
 Panoramafotografie - het maken van foto's met een aanzienlijk grotere beeldhoek dan normaal